Onšov est un toponyme qui peut désigner :

Onšov, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Onšov, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie